Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1977/1978 — 42-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. В 4-й раз подряд чемпионом стал клуб Польди СОНП Кладно.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: 12 команд играли в 4 круга, по результатам которых определялись чемпион и призёры. Чемпионом в 4-й раз подряд стал клуб Польди СОНП Кладно, опередивший на 4 очка серебряного призёра ХЗ Литвинов. Бронзовые медали завоевала пражская Спарта. Очень напряжённой получилась борьба за сохранение места в элите: 4 последние команды разделило всего 1 очко. Занявшие 13 и 14 места Дукла Тренчин и Шкода Пльзень провели дополнительный матч на нейтральном поле в Брно. Основное время закончилось вничью 1:1, в серии послематчевых буллитов победила Дукла.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Ярослав Поузар (Ческе-Будеёвице) — 43 шайбы

2. Милан Новы (Кладно) — 40

3. Эдуард Новак (Кладно) — 37

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса — 26 игр/2.54 гола за игру, Милан Колисек — 22/2.72, Мирослав Термер — 2/5.0

Защитники

Франтишек Поспишил — 44 игры/42 очка (11 шайб + 31 передача), Франтишек Каберле (старший) — 43/27 (9+18), Отакар Вейвода (старший) — 44/9 (6+3), Ян Нелиба — 44/7 (2+5), Ярослав Винш — 35/5 (3+2), Богумил Чермак — 44/3 (1+2), Антонин Мелч — 9/1 (0+1)

Нападающие

Милан Новы — 44/75 (40+35), Эдуард Новак — 44/48 (37+11), Зденек Мюллер — 44/32 (12+20), Зденек Недвед (старший) — 44/26 (19+7), Мирослав Крживачек — 43/22 (12+10), Любомир Бауэр — 42/21 (12+9), Вацлав Сикора — 38/11 (7+4), Милан Скрбек — 40/7 (4+3), Ян Новотны — 19/7 (4+3), Иржи Копецки — 27/4 (1+3), Арношт Рекцигел — 16/3 (2+1), Иржи Филип — 3

Тренеры — Богумил Прошек

Ссылки 
 Сезон 1977/78 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1977 году
Спорт в Чехословакии в 1978 году
1977 год в хоккее
1978 год в хоккее